Als Marktkirche werden mehrere Kirchenbauten bezeichnet, die in der Regel in der Ortsmitte, am Marktplatz, stehen:

Deutschland
 Marktkirche St. Bonifacii (Bad Langensalza)
 Marktkirche Bebertal, Sachsen-Anhalt
 Marktkirche zum Heiligen Geist
 Marktkirche (Detmold)
 Marktkirche St. Jacobi (Einbeck)
 Marktkirche St. Dionys in Eschwege
 Marktkirche (Essen)
 Marktkirche Kettwig in Essen-Kettwig
 Marktkirche St. Cosmas und Damian (Goslar)
 Marktkirche Unser Lieben Frauen (Halle)
 Marktkirche Poppenbüttel in Hamburg-Poppenbüttel
 Marktkirche (Hameln)
 Marktkirche (Hannover)
 Marktkirche (Lage)
 Marktkirche Lavamünd
 Marktkirche (Neuwied)
 Marktkirche (Ortenburg)
 Marktkirche (Paderborn)
 Marktkirche (Quedlinburg)
 Marktkirche (Wiesbaden)

Österreich
 Marktkirche Altheim, Oberösterreich
 Marktkirche Vorau, Steiermark

Niederlande
 Marktpleinkerk in Winschoten

Siehe auch:
Kirche am Markt